Sebastian est l'équivalent breton, anglais, roumain et espagnol de Sébastien.

Patronyme 

 Dorothy Sebastian (1903-1957), actrice américaine ;
 Georges Sébastian (1903-1989), chef d’orchestre hongrois naturalisé français ;
 Linus Sebastian (1986-), youtubeur canadien ;
 Micky Sébastian (1958-), actrice française et nièce du suivant ;
 Miguel Sebastián Gascón (1957-) est un économiste et homme politique espagnol ;
 Mihail Sebastian (1907-1945), écrivain, dramaturge et essayiste roumain ;
 Núria Sebastián Gallés, psychologue espagnole ;
 William King Sebastian (1812-1875), sénateur de l'Arkansas (États-Unis) ;

personnage de fiction
 JF Sebastian, un personnage du film Blade Runner de (1982) par Ridley Scott.

Pseudonyme 

 Joan Sebastian (1951-2015), chanteur-compositeur mexicain ;
 Sebastian, sorcier nagual mexicain ;
 Sebastian Melmoth, nom d'emprunt d’Oscar Wilde lors de son exil en France ;
 Sebastián (Enrique Carbajal González), sculpteur mexicain ;
 Sebastian (Knud Torben Grabow Christensen), compositeur danois né en 1949 ;
 Sebastian (Garland Mosley), rappeur américain né en 1977, frère de Timbaland ;
 SebastiAn (Sébastien Akchoté), artiste de musique électronique français.

Toponyme 

 Comté de Sebastian, comté de l'Arkansas aux États-Unis ;
 Sebastian, ville de Floride ;
 Sebastian, census-designated place du Texas.

Œuvres 

 Sebastián de Morra, tableau de Diego Vélasquez conservé à Madrid, au musée du Prado ;
 Sebastian, titre original de Les Filles du code secret, film britannique de David Greene sorti en 1968 ;
 , film de  sorti en 1995 ;
 Sebastian, film américain de Gregori J. Martin (2010).

Prénom

Voir aussi
 

Patronyme roumain
Patronyme hispanique